Juan Sánchez Cisneros, militar ilustrado español, aficionado a la química, miembro de la Sociedad de Amigos del País de Valencia, autor de varias obras sobre artillería y arte militar.

Referencias 
 CARTA AFRICANA Ó SEA DISCURSO HISTÓRICO NATURAL Y POLÍTICO sobre lo que se verá en ella.
 Biografía

Militares de España del siglo XIX